2 miejscowości w Polsce: 
 Wólka Orłowska – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica 
 Wólka Orłowska – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica